Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2013 der Herren. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 17. bis 19. Juni 2013 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel Qualifikation
2013